Strážník oddílu je společný název pro:
 hláskaře – viz Hláska (dopravna)
 hradlaře – viz Hradlo (dopravna)